

Miejscowości i  ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 8 podstawowych
 Ostrowy – część miasta Blachownia
 Ostrowy – część miasta Włocławek
 Ostrowy – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Ostrowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Ostrowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Ostrowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Ostrowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Ostrowy – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Ostrowy – część wsi Nierostowo w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Ostrowy – część wsi Zendek w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Ożarowice
 Ostrowy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Ostrowy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark
 Ostrowy – część wsi Żółwieniec w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

inne:

 Ostrowy – dawna wieś, obecnie część miasta Sosnowiec

Miejscowości na Ukrainie 
 Ostrowy – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim
 Ostrowy – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie owruckim

Inne 
 Ostrowy – poprzednia nazwa wsi Ostrowy nad Okszą
 Ostrowy – stacja kolejowa w Nowych Ostrowach, w województwie łódzkim, w Polsce

Zobacz też 
 Ostrów
 Ostrowiec
 Nowe Ostrowy
 Ostrowy Baranowskie
 Ostrowy Tuszowskie
 Żebry-Ostrowy, Ostrowy Górnicze